Agnières est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises :

 Agnières, dans le Pas-de-Calais ;
 Agnières, ancienne commune de la Somme, aujourd'hui commune associée d'Hescamps ;
 Agnières-en-Dévoluy, dans les Hautes-Alpes.